Municipio de Spring Hill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 al Municipio de Spring Hill, un municipio del Estado de Arkansas;
 al Municipio de Spring Hill, un municipio del Estado de Carolina del Norte;
 al Municipio de Spring Hill, un municipio del Estado de Dakota del Sur;
 al Municipio de Spring Hill, un municipio del Estado de Kansas;
 al Municipio de Spring Hill, un municipio del Estado de Minnesota.